Ramona de Montcada va ser una dama noble catalana de la Baixa edat mitjana.

Orígens familiars 
Era filla de Ramon II de Montcada, dit el Jove, i de Galbors, segurament procedent del llinatge dels vescomtes de Bas.

Núpcies i descendents 
Es va casar amb Guerau V de Cabrera, amb qui va tenir dos fills i una filla:
 Guerau VI de Cabrera, a qui traspassà el títol de vescomte a la seva mort.
 Ramon de Cabrera, qui el 1242 rebria en testament el castell de la vila d'Anglès.
 Margarida de Cabrera, qui es va casar amb Dionís de Szepes, comte de Szepes, cavaller del seguici de la reina Violant d'Hongria.

Fets destacables

Enllaços externs

Referències 

Nobles catalans històrics
Montcada (llinatge)